IUR steht für:
 Informationsbrief für Umweltrecht, juristische Zeitschrift
 Institut für Unternehmensrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 Internationale Universität Rabat, marokkanische Universität
 Inuit Uukturausingit (engl. Inuit Sign Language; franz. Langue des signes inuit), Inuit-Gebärdensprache in Nunavut, Kanada

Iur steht für:
 Iur (Fluss), Nebenfluss der Seja (Fluss), Oblast Amur, Föderationskreis Ferner Osten, Russland

iur. steht für:
 Abkürzung für iuris, Nebenform von juris (lat. für „des Rechts“) wie in Dr. iur.

Siehe auch:
 Jur

Abkürzung